

Geografia 
Bhutan:
 Distretto di Paro  – distretto del Bhutan
 Paro  – la capitale del distretto omonimo 
Grecia:
 Paro  – isola dell'arcipelago delle Cicladi
 Paro  – unità periferica nella periferia dell'Egeo Meridionale

Persone 
Matteo Paro  – calciatore italiano (1983-  )
Gino Donè Paro  – partigiano italiano (1924-2008)
Eveno di Paro  – poeta greco antico (V secolo a.C. – IV secolo a.C.)

Musica 

 Paro – singolo di Nej del 2021

Zoologia 
Paro  – genere di ragni della famiglia Linyphiidae

Altro
Paro Wars  – videogioco strategico a turni
Paro – animale domestico robot